Никола́й Кра́сников:
 Красников, Николай Валерьевич (род. 1951) — российский физик-теоретик.
 Красников, Николай Григорьевич (род. 1955) — глава администрации наукограда Кольцово.
 Красников, Николай Олегович (род. 1985) — российский ледовый спидвейный гонщик, многократный чемпион России и мира.